L’Homme debout s'appuyant sur une canne fourchue et ciel, en hiéroglyphes égyptien, n'est pas classifié dans la liste de Gardiner originale ; il est noté A113.

Notes et références

Bibliographie 

 .
 .
 

Index égyptologique
Représentation des hommes
Hiéroglyphe égyptien
Grammaire de l'égyptien hiéroglyphique